Bleidorn-Kaserne war die Bezeichnung für mehrere Kasernen in Deutschland:

 Bleidorn-Kaserne (Ansbach)
 Bleidorn-Kaserne (Fulda) (Alte Artillerie-Kaserne)
 Bleidorn-Kaserne (Gießen)
 Bleidorn-Kaserne (Jüterbog)
 Bleidorn-Kaserne (Lemgo)
 Bleidorn-Kaserne (Soest)
 Bleidorn-Kaserne (Ulm)